Боэн-ан-Вермандуа:

 Боэн-ан-Вермандуа — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна.
 Боэн-ан-Вермандуа — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.